Barbacena puede referirse a:

 Barbacena, freguesia en el municipio de Elvas, Portugal.
 Barbacena, municipio del estado de Minas Gerais, Brasil.
 Barbacena, barrio de Volta Redonda, estado de Río de Janeiro, Brasil.
 Avenida Barbacena, avenida de Belo Horizonte.
 Conde de Barbacena, título nobiliario portugués.
 Vizconde de Barbacena, título nobiliario portugués e brasileño.
 Marqués de Barbacena, título nobiliario brasileño.